Japalura planidorsata är en ödleart som beskrevs av  Jerdon 1870. Japalura planidorsata ingår i släktet Japalura och familjen agamer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Agamer
planidorsata